Bois-le-Roi ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Bois-le-Roi (Eure) im Département Eure
 Bois-le-Roi (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne